Diplephippium är ett släkte av tvåvingar. Diplephippium ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Diplephippium